122 mm M1931 (A-19), een Russisch veldkanon
122 mm M1931/37 (A-19), een Russisch veldkanon